Charles Bradley (basketball) (1959), Amerikaans basketballspeler
Chuck Bradley, Canadees politicus
Charles S. Bradley (1819–1888), Amerikaans rechter
Charles H. Bradley, Jr. (1899–1972), Amerikaanse zakenman
Charles C. Bradley (1911–2002), Amerikaans professor in de geology
Charles Bradley (priester) (1789–1871), Amerikaans priester en prekenschrijver
Charles Bradley (zanger) (1948-2017), Amerikaans funk/soul/R&B-zanger
Charles Bradley (medicus) (1902–1979), Amerikaans medicus die onderzoek deed naar het gebruik van stimulerende middelen voor gedragsstoornissen